Hélène Rioux peut faire référence à :
 Hélène Rioux (1936-2002), historienne française ;
 Hélène Rioux (1949-), romancière  québécoise.